Меяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна
 Меяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен